Baker Street - uma rua londrina
Ou ainda:
Baker Street (Metropolitano de Londres)
221B Baker Street - residência londrina fictícia do detetive Sherlock Holmes
Baker Street & Waterloo Railway

Desambiguação